Константин Розен:
 Розен, Константин Михайлович (1817—1865) — русский поэт чеченского происхождения.
 барон Розен, Константин Николаевич (1883—1955) — военнослужащий Российской императорской армии, полковник, участник Первой мировой и гражданской войны.
 барон Розен, Константин Оскарович (1851—1903) — генерал-лейтенант.